

Acronimi 
 Earned Value Analysis – indicatore di avanzamento di un progetto utilizzato nel Project management
 Economic Value Added – indice di bilancio
 Esperantlingva Verkista Asocio – associazione di scrittori in lingua esperanto, dal 2008 Akademio Literatura de Esperanto
 Etilene vinil acetato – copolimero utilizzato per realizzare prodotti particolarmente flessibili ed elastici
 Colla EVA – tipo di colla
 Extra Vehicular Activity – attività extraveicolare di un astronauta nello spazio

Astronomia 
 164 Eva – asteroide scoperto nel 1876

Cinema 
 Eva – film del 1913 diretto da Curt A. Stark
 Eva – film del 1919 diretto da Ivo Illuminati
 Eva – film del 1935 diretto da Johannes Riemann
 Eva – film del 1948 diretto da Gustaf Molander
 Eva – film del 1953 diretto da Maria Plyta
 Eva – film del 1962 diretto da Joseph Losey 
 Eva – film del 1968 diretto da Herbert Ballmann
 Eva – film del 1983 diretto da Franci Slak
 Eva – film del 1994 diretto da Theo van Gogh
 Eva – film del 2010 diretto da Adrian Popovici
 Eva – film del 2011 diretto da Kike Maíllo
 Eva – film del 2018 diretto da Benoît Jacquot

Codici 
 EVA – codice aeroportuale IATA del Landing Strip Airport di Evadale (Stati Uniti)
 EVA – codice vettore ICAO di EVA Air

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Eva – città dell'Alabama
 Eva – località della contea di Benton, Tennessee

Letteratura 
 Eva – romanzo di Giovanni Verga del 1873

Musica 
 Eva – cantante francese
 E.V.A. – brano di Jean-Jacques Perrey tratto dall'album Moog Indigo del 1970
 Eva – album discografico di Umberto Tozzi del 1982
 Eva/Mama – singolo discografico di Umberto Tozzi del 1982
 Eva – album dei Malmonde del 2005
 Eva – singolo dei Nightwish del 2007, tratto dall'album Dark Passion Play
 Eva – singolo di Mina e Adriano Celentano del 2017

Onomastica 
 Eva – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi immaginari 
 Eva – personaggio della serie animata A tutto reality
 Eva – personaggio della serie di libri per ragazzi Animorphs
 Eva – personaggio della serie di videogiochi Devil May Cry
 EVA – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Eva – serie di robot di Neon Genesis Evangelion

Religione 
 Eva – la prima donna, compagna di Adamo secondo quanto scritto nel libro biblico della Genesi e nel Corano

Televisione 
 Eva – programma televisivo di divulgazione scientifica di Rai 2

Altri progetti